Place de Metz (Grenoble)
 Place de Metz (Luxembourg)

Voir aussi 
 Rue de Metz (Homonymie)

Metz Place